Witte de With steht für:

 Witte de With (Admiral) (1599–1658), einen Admiral und Freibeuter der niederländischen Republik der Sieben Vereinigten Provinzen.
 Hr. Ms. Witte de With (1928), einen Zerstörer der Königlich Niederländischen Marine.

Siehe auch:
 Witte de Withstraat, Liste von Straßen mit dem Namen Witte de With
 Formerly known as Witte de With, Museum für zeitgenössische Kunst in Rotterdam